Rege, epikus népköltészeti műfaj
Rege, a Ghymes együttes hatodik nagylemeze
Rege, ritka női keresztnév